Kabinett Morgan steht für folgende Regierungen von Wales:

 Kabinett Morgan (Übergang) (2000)
 Kabinett Morgan I (2000–2003)
 Kabinett Morgan II (2003–2007)
 Kabinett Morgan III (2007)
 Kabinett Morgan IV (2007–2009)